XIV Московский международный кинофестиваль состоялся в 1985 году. Открылся 28 июня 1985 года.

Жюри 
Председатель жюри

 Сергей Герасимов, peжиссёp (СССР)

Состав жюри:

 Шьям Бенегал — peжиссёp (Индия)
 Рената Блюме — актриса (ГДР)
 Полен Вьейра — peжиссёp, продюсер и кинокритик (Сенегал)
 Ежи Гофман — peжиссёp (Польша)
 Дейси Гранадос — актриса (Куба)
 Джузеппе де Сантис — peжиссёp (Италия)
 Никос Кундурос — peжиссёp (Греция)
 Иштван Немешкюрти — киновед (Венгрия)
 Кохэй Огури — peжиссёp (Япония)
 Бадрахын Сумху — peжиссёp (Монголия)
 Франсуа Шаван — продюсер (Франция)
 Эльдар Шенгелая — peжиссёp (СССР)
 Ростислав Юренев — киновед (СССР)
 Роберт Янг — peжиссёp (США)

Фильмы-участники 
 «» / «Цепь адских случаев» / Train d’enfer (Франция, режиссёр Роже Анен)
 «» / «Энн Девлин» / Anne Devlin (Ирландия, режиссёр )
 «Армейская история» / A soldier’s story (США, режиссёр Норманн Джуисон)
 «» / Hvitir mavar (Исландия, режиссёр )
 «» / … (Алжир, режиссёр )
 «Верность, надежда и любовь» / Tro, haв og kaerlighed (Дания, режиссёр Билле Аугуст)
 «» / Fuego eterno (Испания, режиссёр )
 «» / Wodzeck (ФРГ, режиссёр )
 «» / Kingpin (Новая Зеландия, режиссёр Майк Уокер)
 «» / La dame en couleurs (Канада, режиссёр )
 «Девушка с горы Хуаншань» / … (КНР, режиссёр Чжан Юань, Юй Яньфу)
 «» / Jibaro (Куба, режиссёр )
 «Дни страданий» / Jours de tourmentes (Буркина-Фасо, режиссёр Поль Зумбара)
 «» / Kobieta w kapeluszu (ПНР, режиссёр Станислав Ружевич)
 «» / El rigor del destino (Аргентина, режиссёр )
 «Иди и смотри» (СССР, режиссёр Элем Климов)
 «» / De ijssaloon (Нидерланды, режиссёр )
 «» / «Клан — история семейства Саммакко» / Klaani — tarina sammakkoiten suvusta (Финляндия, режиссёр Мика Каурисмяки)
 «» / Wo andere schweigen (ГДР, режиссёр Ральф Кирстен)
 «» / И катодос тон эннеа (Греция, режиссёр )
 «» / Югантхайя (Шри-Ланка, режиссёр )
 «» / Voros grofno (ВНР, режиссёр Андраш Ковач)
 «» / Аль-ашик (Ирак, режиссёр Мухир Фенери)
 «Любовь Торы» / «Мужчине живётся трудно: запретная любовь Торы» / Отоко-а цурай ё: торадзиро синдзицу итиро (Япония, режиссёр Едзи Ямада)
 «» / Bao giờ cho đến tháng Mười (СРВ, режиссёр )
 «» / Mexicano tu puedes (Мексика, режиссёр )
 «» / Mine (Турция, режиссёр Атыф Йылмаз)
 «» / The shooting party (Великобритания, режиссёр Элан Бриджес)
 «» / «Ларс на пороге» / Lars i porten (Норвегия, режиссёр )
 «» / Aке оch hans varld (Швеция, режиссёр Аллан Эдвалль)
 «» / The boy who had everything (Австралия, режиссёр )
 «» / … (МНР, режиссёр )
 «» / Raffl (Австрия, режиссёр Кристиан Бергер)
 «» / Ringul (Румыния, режиссёр Серджиу Николаеску)
 «Семена мести» / «Аваэте, семя мести» / Avaete, о semente da vinganca (Бразилия, режиссёр )
 «» / Skalpel, prosim (ЧССР, режиссёр )
 «» / Pisingana (Колумбия, режиссёр Леопольдо Пинсон)
 «Солдат Сабур» / … (Афганистан, режиссёр )
 «» / Sogum (КНДР, режиссёр Син Сан Ок)
 «» / Саранш (Индия, режиссёр Махеш Бхатт)
 «Флейтист» / Аз-заммар (АРЕ, режиссёр )
 «» / … (НРБ, режиссёр Христо Христов)
 «» / Mardi ke ziad midanest (Иран, режиссёр )
 «» / Cudo nevideno (СФРЮ, рек. )
 «» / «Шутка судьбы, подстерегающей в засаде, словно бандит с большой дороги» / Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada (Италия, режиссёр Лина Вертмюллер)

Награды 

 Золотые призы

 «Иди и смотри» (СССР, реж. Элем Климов)
 «Армейская история» / A soldier’s story (США, рек. Норман Джуисон)
 «Конец девяти» (Греция, реж. Христос Шопахас)

 Серебряные премии

 «Чудо невиданное» (СФРЮ, реж. Живко Николич)
 «Женщина в шляпе» (ПНР, реж. Станислав Ружевич)
 «Семена мести» / «Аваэте, семя мести» (Бразилия, реж. Зелиту Виана)

 Специальные призы

 «Адский поезд» / «Цепь адских случаев» (Франция, реж. Роже Анен)
 «Суть» (Индия, реж. Махеш Бхатт)
 «На пороге жизни» / «Ларс на пороге» (Норвегия, реж. Лейф Эрлсбо)

 Премии

 актриса Юли Башти («Красная графиня», ВНР)
 актриса Че Йын Хи («Соль», КНДР)
 актёр  («Верность, надежда и любовь», Дания)
 актёр Детлеф Кюгов («Водцек», ФРГ)

 Премия ФИПРЕССИ

 «Иди и смотри» (СССР, реж. Элем Кпимов)

Примечания

Источники 
 Московский международный кинофестиваль 1985
 
 
 

1985
1985 год в Москве
Июнь 1985 года
Июль 1985 года
Кинофестивали 1985 года